Johannes Heftye henviser til:

 Johannes Heftye (1792-1856) – norsk bankier og politiker
 Johannes Heftye (1849-1907) – norsk jurist og bjergbestiger